Das Herreneinzel der Australian Open 2023 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Rafael Nadal, der im Vorjahr gegen Daniil Medwedew in fünf Sätzen gewann. Novak Đoković gewann das Turnier durch einen Sieg in drei Sätzen im Finale gegen Stefanos Tsitsipas zum zehnten Mal.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Australian Open fand für die Herren vom 9. bis 12. Januar 2023 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers. Hinzu kamen vier Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptbewerb:

Setzliste

Hauptrunde

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Offizieller Draw
 

Herreneinzel
2023